Suniti peut faire référence à :
 , école de filles
 , linguiste indien
 , poète
 , pionnier de larecherche sur le  HIV et le SIDA en Inde

Homonymie